Nounou peut faire référence à :
Nounou, la commune du Burkina Faso
 ou au diminutif en français de la fonction de nourrice